Lienhardt steht für:
 Lienhardt & Partner Privatbank Zürich, Schweizer Bank
 Atelier Lienhardt, ehemaliges Fotoatelier in Einsiedeln, Kanton Schwyz
 Lienhardt (Name), deutscher Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Lienhard
 Lienhart
 Linhard
 Linhardt
 Linhart